Bruno Rahn (1887-1927), acteur allemand
 Helmut Rahn (1912-2003), footballeur allemand.
 Otto Rahn (1904-1939), écrivain et archéologue allemand.
 Uwe Rahn (1962- ), footballeur allemand.
 Christian Rahn (1979- ), footballeur allemand.
 Johann Heinrich Rahn (1622-1676), mathématicien suisse.
  (1841-1912), historien de l'art suisse.
 Rudolf Rahn diplomate allemand.
 Taavi Rähn (1981- ), footballeur estonien.

 Qu'Rahn, un des rares chevaliers Jedi qui survécurent à l'ordre 66 qui causa la disparition de l'Ancienne République.

Homonymie
Homonymie de patronyme